Stratesaurus  est un genre éteint de petits plésiosaures de la famille des Rhomaleosauridae datant de la partie inférieure du Jurassique inférieur. Ses restes fossiles ont été mis au jour au Royaume-Uni. Une seule espèce est connue, Stratesaurus taylori.

Étymologie 
Son nom spécifique, taylori, lui a été donné en l'honneur de Michael A. Taylor qui avait préparé, lors d'une expédition précédente, la préparation acide.

Description et classification 
Stratesaurus est le plus basal des rhomaleosauridés et l'un des plus petits.

En 2012, ses inventeurs, Benson, Evans et Druckenmiller, conduisent une analyse phylogénétique aboutissant au cladogramme suivant :

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 2012